de Caprivistrook, een gebied in Namibië
Zambezi (regio), een bestuurlijke regio in Namibië (tot 2013: Caprivi).

Personen met de achternaam Caprivi
Leo von Caprivi, Duits rijkskanselier van 1890 tot 1894